Matejovce heißen folgende geographische Objekte:
 
 Matejovce nad Hornádom, Gemeinde in der Slowakei
 Matejovce (Poprad), Stadtteil der Stadt Poprad, Slowakei